Springhill puede designar a:

 Springhill, una ciudad de Canadá;
 Springhill, un lugar en el estado de Florida (Estados Unidos);
 Springhill, una ciudad en el estado de Luisiana (Estados Unidos);
 Springhill, un lugar en el estado de Montana (Estados Unidos);
 Springhill, un lugar en la comuna de Primavera (Chile).
 Springhill (Staffordshire), Inglaterra